El término Angina puede significar:

En medicina 
Angina (del latín angina, ahogar) puede referirse a varias enfermedades:
 Angina de pecho, dolor, generalmente de carácter opresivo, localizado en el área retroesternal, ocasionado por insuficiente aporte de sangre (oxígeno) a las células del músculo del corazón.
 Angina de Ludwig, también denominada flemón difuso hiper séptico y gangrenoso de piso de boca.
 Angina de Prinzmetal, trastorno cardíaco poco frecuente.
 Angina de Vincent, también conocida como gingivitis ulcerativa/ulcerosa necrotizante.
 Nombre coloquial para referirse a la amigdalitis, o inflamación infecciosa de las amígdalas faríngeas.

En música 
«Angina» es un sencillo de 1999 de la banda gótica noruega Tristania.

Enlaces externos 

Términos médicos